Ruské příjmení Jevdokimov () má více nositelů:

 Grigorij Jeremejevič Jevdokimov (1884–1936), ruský sovětský stranický funkcionář, tajemník ÚV VKS(b) 
 Ivan Vasiljevič Jevdokimov (1887–1941), ruský spisovatel
 Jegor Viktorovič Jevdokimov (* 1982), ruský reprezentant v házené
 Jaroslav Jevdokimov (* 1946), zpěvák, barytonista
 Jurij Jevdokimov (* 1988), estonský fotbalista
 Jurij Alexejevič Jevdokimov (* 1946), gubernátor Murmanské oblasti
 Michail Sergejevič Jevdokimov (1957–2005), gubernátor Altajské oblasti
 Nikolaj Ivanovič Jevdokimov (1804–1873), ruský generál
 Nikolaj Nikolajevič Jevdokimov (1868–1940), sovětský astronom
 Nikolaj Semjonovič Jevdokimov (1922–2010), sovětský spisovatel
 Pavel Nikolajevič Jevdokimov (Paul Evdokimov) (1901–1970), ruský ortodoxní teolog žijící v Paříži
 Vitalij Alexandrovič Jevdokimov (* 1980), ruský lední hokejista
 Vladimir Jevdokimov, sovětský atlet

Ruská příjmení